Мутуа Мадрид Оупън 2012 е 4-тото издание на Мутуа Мадрид Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Мадрид, Испания от 7 до 13 май. Петра Квитова защитава титлата си, но отстъпва във 2 кръг на Луцие Храдецка. Поставената под номер 9 Серина Уилямс надиграва с 2:0 сета на финала лидерката в световната ранглиста Виктория Азаренка. Това е 41-ва титла в кариерата за Уилямс, която се изравнява по този показател с Ким Клейстерс сред активните състезателки. За беларуската това е втори пореден загубен финал на турнира. На двойки Азаренка и Кириленко са победителки от Мутуа Мадрид Оупън 2011, но Азаренка не се включва в схемата през тази година. В партньорство с Надя Петрова Кириленко достига до полуфинала, където двете са елиминирани от бъдещите шампионки Сара Ерани и Роберта Винчи. Италианската двойка побеждава на финала Макарова / Веснина с 6 – 1, 3 – 6, (10 – 4).

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (финал)
  Мария Шарапова (четвъртфинал)
  Петра Квитова (2 кръг)
  Агнешка Радванска (полуфинал)
  Саманта Стосър (четвъртфинал)
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Марион Бартоли (1 кръг)
  На Ли (четвъртфинал)
  Серина Уилямс (шампионка)
  Вера Звонарьова (1 кръг)
  Франческа Скиавоне (1 кръг)
  Анджелик Кербер (осминафинал)
  Ана Иванович (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (1 кръг)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Мария Кириленко (2 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (полуфинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (шампионки)
  Саня Мирза /  Анастасия Родионова (1 кръг)
  Ярослава Шведова /  Галина Воскобоева (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Мутуа Мадрид Оупън